Chiamata efficace
 Chiamata di emergenza
 Chiamata di procedura remota
 Chiamata di sistema
 Avviso di chiamata
 Indicativo di chiamata
 Trasferimento di chiamata
 Trasporto a chiamata
 Vocazione

Altri progetti